Madonna del Parto est une expression italienne qui définit la Vierge Marie allant ou venant d'accoucher de Jésus.

Cette expression se rencontre dans deux occasions en Italie :
 En peinture 
 Madonna del Parto, œuvre peinte par Piero della Francesca représentant Marie enceinte de Jésus. 
 Madonna del Parto d'Antonio Veneziano, Pieve di Montefiesole, Pontassieve, près de Florence. 

 Toponymie
 L'église de la Madonna del Parto, une église souterraine, qui a supplanté un ancien sanctuaire du culte de Mithra, lui-même installé  dans une ancienne tombe étrusque du site de la nécropole de Sutri, en province de Viterbe.